Bruno Dugoni (30. březen 1905, Modena, Italské království – 31. srpen 1959, Modena, Itálie) byl italský fotbalový záložník.

Prvních deset sezon odehrál za mateřský klub Modena. Poté přestoupil na dvě sezony do AS Řím. Po návratu do Modeny v roce 1934 tam zůstal až do roku 1940, kdy odešel dohrát kariéru do třetiligového klubu do Rimini.

Za reprezentaci odehrál 4 utkání mezi lety 1925 až 1932.

Hráčská statistika

Hráčské úspěchy

Klubové 
 1x vítěz 2. italské ligy (1937/38)

Reprezentační 
 1x na MP (1927-1930 - zlato)

Související články 
 Seznam italských fotbalových reprezentantů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil hráče na Transfermarktu
 Profil hráče na National-football-teams.com 

Italští fotbalisté
Italští fotbaloví reprezentanti
Fotbaloví útočníci
Fotbalisté Modena FC
Fotbalisté AS Řím
Fotbalisté AC Rimini 1912
Narození v Modeně
Narození v roce 1905
Narození 30. března
Úmrtí v Modeně
Úmrtí v roce 1959
Úmrtí 31. srpna
Muži